Worona – prawy dopływ Bystrzycy Nadwórniańskiej w dorzeczu Dniestru
 Worona – wieś na Ukrainie w rejonie kołomyjskim
 Worona – przystanek kolejowy w miejscowości Worona